Piazza Unità d'Italia – la principale piazza di Trieste
Piazza Unità d'Italia – piazza di Aci Sant'Antonio nella città metropolitana di Catania
Piazza Unità d'Italia – piazza di Altamura nella città metropolitana di Bari
Piazza Unità d'Italia – piazza di Assisi in provincia di Perugia
Piazza Unità d'Italia – piazza di Garlasco in provincia di Pavia
Piazza Unità d'Italia - piazza di Jolanda di Savoia in provincia di Ferrara
Piazza Unità d'Italia - piazza di Novellara in provincia di Reggio Emilia
Piazza Unità d'Italia – piazza di Palermo
Piazza Unità d'Italia – piazza di Tarvisio in provincia di Udine
Piazza Unità d'Italia – piazza di Vimercate in provincia di Monza
Piazza Unità d'Italia – piazza di Vimodrone nella città metropolitana di Milano
Piazza dell'Unità Italiana – piazza di Firenze
Piazza dell'Unità – piazza di Bologna